Илово —  деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Расположена на западном берегу озера Ороно, в 0,5 км к юго-западу от границы города Себеж.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 134 жителя.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в  135 чел..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Глембочинской волости.

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Доступен по асфальтированным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района